Le terme Lombrette s'avère un patronyme de famille d'origine française. Le terme L'Ombrette est un lieu de France. Ce terme peut se référer à:

Toponymes 
Domaine-Lombrette, un secteur résidentiel de Saint-Tite-des-Caps, dans la MRC La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec, Canada.
Lombrette (hameau), un hameau de Saint-Tite-des-Caps, dans la MRC La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec, Canada.
Rivière Lombrette, un affluent de la rivière Sainte-Anne coulant dans les MRC Charlevoix et La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec, Canada.
Passage Des Ombrettes Montpellier, passage de la zone Les Aubes, à Montpellier, France.

Autres 
Plaque de Pierre et de Noël Simard dit Lombrette, plaque commémorative installée en 1957 par l'Association de famille souche, dans la chapelle commémorative à Sainte-Anne-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec, Canada.
Restaurant Lombrette
L’Ombrette est un restaurant dans la périphérie proche de Montpellier dans l Hérault et plus exactement à Baillargues. Son chef cuisinier et créateur, Michel Choisy, a créé une carte simple et un concept basé sur des critères optimals d accueil, service, cadre, qualité des produits cuisinés et prix Languedoc-Roussillon, France.